Уикипедия на сърбохърватски език () е раздел на сърбохърватски език в Уикипедия. Проектът започва работа през 2002 година.

Статистика

Посещаемост 

Сърбохърватски език
Сърбохърватски език